Les Vistani sont les nomades fictifs du décor de campagne de Ravenloft, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Ils sont inspirés des Roms, et tout particulièrement de la vision qu'en a la littérature gothique.

Ravenloft